Бамбер (, ) — английская и польская фамилия. Известные носители:

 Бамбер, Джейми (род. 1973) — актёр, известный по своим работам в британском цикле телефильмов «Хорнблауэр».
 Бамбер, Наталия (род. 1982) — польская волейболистка, играющая на позиции блокирующей и диагональной. Чемпионка Европы 2005 года.